Sénat de la République (Colombie) ;
 Sénat de la République (Haïti) ;
 Sénat de la République (Italie) ;
 Sénat de la République (Mexique) ;
 Sénat de la République (Turquie).